Have Dreams, Will Travel () é um filme de drama de 2007, definido na década de 1960, dirigido por Brad Isaacs. Estrelado por AnnaSophia Robb, Cayden Boyd, Lara Flynn Boyle e Matthew Modine.

História 
Ben Reynolds (Cayden Boyd) é um garoto de 13 anos, que está cansado da ausência e do carinho de seus pais. Quando ele conhece Cassie Kennington (AnnaSophia Robb), uma garota da mesma idade que chega para morar com sua família, eles criam uma forte amizade. Frustrados com a situação, os dois decidem embarcar em uma incrível viagem, em busca da tia (Heather Graham) e do tio de Cassie, na esperança de encontrar o lar perfeito para eles. Em suas jornadas, eles cruzam com diferentes pessoas, entre elas o fazendeiro Henderson (Val Kilmer), e cada uma delas ensina à dupla, diferentes lições sobre o mundo. Quando chegam ao final da jornada, eles percebem que a família nunca é perfeita, mas que é provida de um amor raro e incondicional, que floresce mesmo nos tempos mais difíceis.

Elenco

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 2007
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa